Kent může být:

 Kent nemetropolitní, ceremoniální a tradiční hrabství
 Kent (království) historické království Jutů na jihovýchodě Anglie
 Kent (jméno) křestní jméno osob

příjmení osob
 Příjmení Kent nosila celá řada osob (jen na enwiki jich tento rozcestník čítá 135); mimo jiné k nim patřili či patří:
 Kent jméno vládců království Kent a vévodů a hrabat z Kentu
 Allan Kent americký herec
 James Kent francouzský hudebník, působící v žánrech electro a synthwave music, známý jako Perturbator
 Jean Kent britská herečka
 Peter Kent kanadský herec
 Rolfe Kent herec

zeměpisné názvy 
 Kent je názvem celé řady měst a okresů v Kanadě a USA
 Kent Group skupina ostrovů v Bassově průlivu (Bass Strait) mezi Austrálií a Tasmánií
 Kent (ostrov) ostrov u pobřeží amerického státu Maryland (a Kent Narrows — úžina oddělující ostrov od pevniny) 
 Kent (řeka) řeka v severoanglickém hrabství Cumbria 

jiný význam
 označení Kent nese i celá řada univerzit a škol v Británii a v USA
 Kent (cigarety) – značka cigaret
 Kent (skupina) švédská rocková skupina
 HMS Kent toto jméno neslo celkem 11 lodí britské Royal Navy
 Kent (karetní hra) – karetní hra pro 4 hráče